Лофа, Лоффа () — река в Западной Африке.

Исток находится в юго-восточной части Гвинеи в префектуре Масента провинции Нзерекоре.

Река пересекает Либерию по графствам Лофа, Гбарполу, Гранд-Кейп-Маунт, Боми и впадает в Атлантический океан.

Верховья реки являются местом обитания народа Мано.

В междуречье рек Лофа и Мано находится заповедник .

В реке водится карликовый бегемот.

Примечания 

Реки, впадающие в Атлантический океан (Африка)
Реки Гвинеи
Реки Либерии